Il singolare del torneo di tennis Internationaux de Tennis de Blois 2013, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Julian Reister che ha battuto in finale Dušan Lajović 6–1, 6–7(3–7), 7–6(7–2).

Teste di serie

  Marc Gicquel (Semifinali)
  Alejandro González (Quarti di finale)
  Julian Reister (Campione)
  Dušan Lajović (Finale)

  Paul Capdeville (Semifinali)
  Josselin Ouanna (Ritirato a causa di un infortunio alla parte bassa della schiena)
  Pablo Carreño Busta (Quarti di finale)
  Facundo Bagnis (Secondo turno)
  Guido Andreozzi (Quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Internationaux de Tennis de Blois 2013
ATP Challenger Tour 2013